Regionale 08 steht für:
 eine Strukturfördermaßnahme in der Region Aachen/Düren, siehe Regionale 2008
 ein Kulturfestival in der Steiermark, siehe regionale08